The Battle for God, livro de Karen Armstrong traduzido no Brasil como Em Nome de Deus
 Stealing Heaven, filme (1988) com Derek De Lint distribuído no Brasil como Em Nome de Deus
 The Magdalene Sisters, filme (2002) irlandês exibido no Brasil como Em Nome de Deus
 Captive (2012), filme com Isabelle Huppert rebatizado no Brasil como Em Nome de Deus
 Em Nome de Deus, série de TV de 2020 sobre o médium João de Deus

Desambiguação